Le terme de printemps russe peut désigner : 

 Le Printemps russe, roman uchronique de Norman Spinrad publié en 1991 ; 
 le printemps russe (en russe ), terme popularisé en Russie - notamment par l'idéologue ultra-nationaliste et néofaciste Alexandre Douguine - pour désigner les troubles pro-russes de 2014 en Ukraine  ;
 le printemps russe, terme utilisé par l'historienne Hélène Carrère d'Encausse pour désigner les années réformatrices du règne d'Alexandre II, de 1861 à 1865.